Ургутский район (туман) () — административная единица в Самаркандской области (вилоята) Республики Узбекистан. Административный центр — город Ургу́т.

История 
Во времена Бухарского эмирата   Ургутское бекство входило в состав эмирата.  С XVIII века по 1868 год Ургутом правила местная узбекская династия мингов, родственная кокандским мингам. Из Ургутского района происходил известный историк и поэт Хумули.

После завоевания в 1868 году Российской империей территорий Бухарского эмирата было создано административное образование в составе Среднеазиатских владений Российской империи — Зеравшанский округ. В состав данного округа вошли города Самарканд, Ургут, Каттакурган, Чилек и Пайшанба.

Таким образом, впервые территория сегодняшнего Ургутского района вошла в чётко определённое административное образование. 1 января 1887 года Зеравшанский округ был упразднён, и его территория была включена в состав новообразованной Самаркандской области.

Данная область делилась на 4 уезда: Джизакский, Катта-Курганский, Самаркандский и Ходжентский. Территория сегодняшнего Ургутского района входила в состав Самаркандского уезда области.

30 апреля 1918 года территория Самаркандской области стала частью Туркестанской АССР, а 27 октября 1924 года в результате национально-территориального размежевания Средней Азии в СССР Самаркандская область вошла в состав новообразованной Узбекской ССР.

После вхождения Самаркандской области в состав Узбекской ССР 29 сентября 1926 года был образован Ургутский район, который существовал в составе Самаркандской области вплоть до распада СССР и продолжает там находиться после обретения независимости Узбекистаном.

География 
Ургутский район расположен в юго-восточной части Самаркандской области. С северной стороны граничит с Булунгурским и Самаркандским районами, с северо-запада — с Тайлакским районом, с юга — с Китабским районом Кашкадарьинской области, с востока — с Республикой Таджикистан. Основную часть территории района занимают горы. По территории района проходит западная часть Зеравшанского хребта. Площадь района составляет 1200 км².

Природа

Климат 
Климат территории района является субтропическим внутриконтинентальным, с жарким и сухим летом при холодной зиме. Среднегодовая температура составляет +16,5 °C; средняя температура января равна —1,5 °C, средняя температура июля +24,5 °C. Абсолютный минимум температуры составил —25 °C, абсолютный температурный максимум +49 °C. В среднем на территории района выпадает 459—500 мм осадков за год (48 % осадков выпадает весной). Вегетационный период длится 215—217 дней.

Почвы 
Почвенный покров адыров образуют гипсовые серозёмы, лугово-серозёмные почвы и солончаки.

Рельеф 
Рельеф Ургутского района разнообразен, представлен в основном возвышенностями и горами. Низменности распространены в северной части района, адыры распространены повсеместно. Горами занята южная и восточная части территории, где располагается западная часть Зеравшанского хребта. Высоты на территории района соответственно увеличиваются в направлении с севера на юг и с запада на восток. Южная часть района в среднем находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Остальная часть территории района находится на высоте от 500 до 900 метров над уровнем моря. Наивысшей точкой района является перевал Тахтакарача с высотой 1675 метров. Через перевал и территорию района проходит большой Узбекистанский тракт. Холмы образованы песчаниками и лёссами. Подножия многих гор состоят из сланца. Территория района входит в семибалльную сейсмическую зону.

Гидрография 
С Зеравшанского хребта стекают водотоки Аманкутансай, Булбулзарсай, Гиждувансай, Гуссай, Ургутсай, Камонгаронсай, Каратепасай и другие. Их воды используются на орошаемое земледелие, практикуемое на пологих склонах у подножья гор.

В районе также имеются водные каналы, наиболее крупные из них: Даргом, Янгиарык, Янги Ургут. На территории района залегают подземные воды. В северной части они находятся на глубине 1—2 м от поверхности, в южной — на глубине от 8 до 20 м.

Флора и фауна 
На территории района повсеместно распространены гребенщики, верблюжьи колючки, полыни и другие растения, которые имеют большое кормовое значение для разводимых здесь каракулевых овец. В горной местности в дикорастущем виде встречаются лох, яблоня, арча, грецкий орех, фисташка, миндаль, шиповник, барбарис.

На территории района распространены волки, кабаны, лисы, зайцы, различные виды ящериц, змей и птиц.

Руководство 
Главой администрации (хокимом) Ургутского района в настоящее время является Жабборов Ботир Шукурович. Здание администрации района находится в городе Ургут на улице Алишера Навои, дом 104.

Административно-территориальное деление 
Административным центром района является город Ургут с населением около 60 000 человек, который является единственным населённым пунктом со статусом города в районе.

По состоянию на 1 января 2012 года, в состав района входят 7 городских посёлка (Гус, Джартепа, Испанза, Камангарон, Кенагас, Почвон и Урамас), 10 сельских сходов граждан (из них — 102 махаллинских схода граждан и 40 махалли) и 115 сельских населённых пунктов.

Население 
По данным на 1 января 2012 года в районе проживало 420 065 человек, в том числе 182 135 человек в городах, 237 930 человек в сельской местности. 211 112 (91 962 в городах) человек составляют жители мужского пола, и 208 953 (90 173 в городах) жителя — женского пола. Плотность населения по состоянию на 2002 год составляла 300 человек на 1 км². В национальном составе населения большинство составляют узбеки. В значительном количестве проживают таджики. Также в районе проживают иранцы, арабы, татары, русские, украинцы и другие.

Хозяйство

Сельское хозяйство 
Земельный фонд района в целом составляет 112,0 тыс. га. Из них 9 тыс. га используется для выращивания табака. В Ургутском районе развиты в основном отрасли сельского хозяйства: скотоводство, земледелие (выращивание табака, садоводство, виноградарство). На середину 2000-х годов здесь действовало 23 ширкатных (кооперативных) хозяйства, специализированных на животноводстве, зерноводстве и овощеводстве. Общее количество фермерских хозяйств превышало 380. Площадь посевов зерновых культур была равна 14,8 тыс. га, картофеля — 1,8 тыс. га, табака — 9 тыс. га, бахчи и фруктов — 1,4 тыс. га, сады и виноградники — 1,4 тыс. га.

В частном и общественном владении имелось в общей сложности 23 тыс. голов крупного рогатого скота, 36 тыс. голов мелкого рогатого скота (овец и коз), 40 тыс. голов домашней птицы, 2,0 тыс. голов лошадей в табунах.

В лесном хозяйстве района находится 40 тыс. га земель. В лесном хозяйстве в основном выращиваются саксаульники и орешники. Хозяйство поставляет населению около 8 тыс. саженцев ореха и винограда за год. В лесном хозяйстве ведётся заготовка таких лекарственных растений, как душица, шиповник, ревень.

Промышленность 
На территории Ургутского района имеются месторождения базальта, известняка и сланцев. Разработка этих месторождений ведётся открытым способом. Здесь функционируют предприятия по переработке табака, мрамора и хлопка. Имеются предприятия по производству кирпичей, бетонных плит, напитков, кондитерских изделий, молочных продуктов. Функционируют более 800 различных компаний и предприятий. В частности, функционирует совместная узбекско-бельгийская компания «UrgGazKarpet», узбекско-турецкие компании и предприятия «UrgANTET YASHAM», «Urgut SaMNegin», «Urgut Qoplon» по производству ковров, узбекско-турецкие предприятия «Urgut LADO Marmar» по переработке мрамора, «Samplastik» по производству строительных материалов, «UzBAT» по переработке табака.

Транспорт 
Общая длина автомобильных дорог на территории Ургутского района составляет 382 км, из них 245 км приходится на автодороги республиканского значения. Железная дорога отсутствует.

Поддерживается автобусное сообщение по маршрутам Самарканд — Шахрисабз, Самарканд — Китаб и другим.

Социальная сфера

Образование 
В 2003/2004 учебном году в Ургутском районе функционировало 127 общеобразовательных школ. В школах получали образование 102,3 тыс. детей. По состоянию на 2004 год имелось три профессиональных колледжа.

Культура и просвещение 
В Ургутской районе ведут работу Дворец культуры, 5 домов культуры, многочисленные клубы. По всей территории района открыты центральная библиотека и 70 библиотек (по состоянию на середину 2000-х годов). Их книжный фонд составлял примерно 270 тыс. работ.

Кроме распространённых по всему Узбекистану и Самаркандской области газет, журналов, радиостанций и телеканалов, на территории Ургутского района издаётся газета «Ургут садоси» (Эхо Ургута) и вещает телерадиоканал «Чинор».

Медицина 
По состоянию на середину 2000-х годов, в районе действовало 8 больниц (на 830 мест), 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 36 сельских врачебных пунктов, 9 сельских врачебных амбулаторий. В общей сложности в медицинских учреждениях работало около 490 врачей и средних медицинских работников.

Спорт 
В Ургутском районе функционируют стадионы, спортзалы, спортплощадки и другие спортивные сооружения. По состоянию на середину 2000-х годов, действовал 21 спортивный объект.

Известные уроженцы 
 Раджаб Адашев — известный советский и узбекский актёр театра и кино. Заслуженный артист Республики Узбекистан. Родился 15 июля 1944 года на территории Ургутского района.
 Аблакул Узаков — Герой Советского Союза, командир отделения 1-го эскадрона 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии. Родился 10 апреля 1922 года в кишлаке Каратепа, который находится в Ургутском районе.
 Насим Хасанов — полный кавалер Ордена Славы, сержант гвардии, разведчик 41-й отдельной гвардейской разведывательной роты 39-й гвардейской мотострелковой дивизии. Родился 9 августа 1924 года в кишлаке Узбек.

Примечания

Литература 
 Ургут тумани — 
 
  (узб.)
  (узб.)

Районы Самаркандской области